Пфалц-Гелнхаузен () е името на:

 Фридрих Бернхард (Пфалц-Гелнхаузен) (1697–1739), пфалцграф и херцог на Цвайбрюкен-Биркенфелд цу Гелнхаузен
 Йохан (Пфалц-Гелнхаузен) (1698–1780), пфалцграф и херцог на Цвайбрюкен-Биркенфелд цу Гелнхаузен
 Йохан Карл (Пфалц-Гелнхаузен) (1638–1704), пфалцграф при Рейн, херцог в Бавария, Цвайбрюкен-Биркенфелд цу Гелнхаузен, граф на Велденц и Спонхайм
 Вилхелм фон Пфалц-Гелнхаузен (1701–1760), пфалцграф на Цвайбрюкен-Биркенфелд цу Гелнхаузен и императорски генерал-фелдмаршал